Эрнесто Росси ():
 Эрнесто Росси (1827—1896) — итальянский актёр «школы представления».
 Эрнесто Росси (1903—1931) — итало-американский мафиози.
 Эрнесто Росси (1897—1967) — итальянский политик, журналист и активист антифашистского движения.